Sheldrake ist der Familienname folgender Personen:

 Cosmo Sheldrake, britischer Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Merlin Sheldrake (* 1987), britischer Biologe und Autor
 Philip Sheldrake (* 1946), britischer römisch-katholischer Theologe
 Rupert Sheldrake (* 1942), britischer Biologe und Autor

Siehe auch:

 Rivière Sheldrake, zwei Flüsse in der kanadischen Provinz Québec